Krzymów (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński
 Krzymów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński
 Krzymów (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Gostyniński
 Krzymów (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Gryfiński